YXH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Medicine Hat (Alberta) (Canada)